Томский областной драматический театр — учреждение культуры в городе Томске.

История 
Одно из старейших в Сибири культурно-зрелищных учреждений, ведёт своё начало с 1850 года, когда Николай Евтихиевич Филимонов, томский предприниматель-золотопромышленник, городской глава Томска (1840—1848), частично на свои средства, частично на собранные по подписке, построил первое в Томске деревянное здание театра. Первый в Томске театр просуществовал 32 года.

Новое здание театра в 1885 году построил на свои средства томский купец Е. И. Королёв (Королёвский театр). Королёвский театр погиб в пожаре 20 октября (2 ноября) 1905 года, когда организованное в нём Томским комитетом РСДРП собрание было разгромлено томскими черносотенцами, которые подожгли здание театра.

После 1905 года для театральных постановок сцены предоставляли Общественное собрание Томска, Бесплатная библиотека и др.

В 1918—1919 годах в Томске работала драматическая студия И. Г. Калабухова, затем — Театр совдепа, с осени 1920 года — Театр студийных работ А. Д. Попова.

Большой городской театр был организован в ноябре 1922 года в бывшем здании Общественного собрания. В 1923 году его преобразовали в Театр драмы и комедии имени А. В. Луначарского, один сезон в театре сотрудничал высланный в Томск Н. Эрдман.

В августе 1941 года Томский театр был переведён в Кемерово. С 1941 по 1944 год в Томске работал Первый Белорусский государственный театр.

Воссозданный областной театр открылся в Томске 30 апреля 1945 года, собрав в себе труппу фронтового театра имени В. П. Чкалова, вернувшихся из Кемерова и Нарыма артистов. Таким образом томский театр получил имя В. П. Чкалова, которое было на его афишах до 1992 года. Первоначально театр размещался по адресу переулок Нахановича, 4, сейчас здесь находится Томский театр юного зрителя; в этих помещениях областной драматический театр проработал до 1978 года.

26 апреля 1984 года театр был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

На следующий день после резни в Буче на фасаде театра появился баннер с буквой «Z».

Здание театра 
Современное здание театра находится на месте, где прежде находились продуктовый рынок (закрыт в 1971 году) и торговые ряды. Оно было сдано в эксплуатацию 30 декабря 1977 года, а открыто 4 февраля 1978 года спектаклем «Солёная падь» по роману Сергея Залыгина, поставленном Феликсом Григорьяном. Руководство театра и департамента культуры областной администрации планируют провести реконструкцию здания.

Театр имеет две сцены: основную и малую.

В октябре 2008 года прошла презентация веб-сайта театра.

Труппа 
В театре в разное время работали:
Яков Рафальсон, Людмила Потапова, Владимир Калисанов, Михаил Борисов, Тамара Лебедева (1946—1988), Георгий Лесников, Наталья Юргенс (1960—1969), Владимир Варенцов, Валентина Бекетова, Людмила Долматова (Коняева), Александр Ратомский, Фрида Томилина.

Постановки 
 2005 — «Три высокие женщины» Эдварда Олби. Режиссёр: Сергей Стеблюк
 2007 — «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Режиссёр: Сергей Стеблюк
 «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозёрова, режиссёр Анатолий Узденский

См. также 
Театры Томска

Литература

Примечания

Ссылки 
 Афиша драмтеатра
 В. И. Суздальский. Театр уж полон… История томского театра

Театры, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Томский областной драматический театр
Областные театры
Драматические театры России
Объекты, названные в честь Валерия Чкалова